Şanver Göymen (Samsun, 22 de janeiro de 1967) é um ex-futebolista profissional turco que atuava como goleiro.

Carreira 
Şanver Göymen integrou a Seleção Turca de Futebol na Eurocopa de 1996.

Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Futebolistas do Konyaspor